Allan Jepsen (né en 1977), footballeur danois ;
Carly Rae Jepsen (née en 1985), chanteuse canadienne ;
Erling Jepsen (1956-), auteur et scénariste danois ;
Kevin Jepsen (né en 1984), joueur de baseball américain ;
Les Jepsen (1967-), joueur américain de basket-ball ;
Maria Jepsen (née en 1945), ecclésiastique allemande, de confession luthérienne ;
Marie Jepsen (1940-2018), femme politique danoise ;
Mary Lou Jepsen (née en 1965), inventeuse.